Роман Николаевич Боднар (; род. 1 февраля 1974 года, с. Самгородок, Казатинский район, Винницкая область) — украинский политик, председатель Черкасской областной государственной администрации с 4 ноября 2019 года по 28 августа 2020 года.

Биография 
В 1996 г. окончил Одесский сельскохозяйственный институт (специальность «Механизация сельского хозяйства»). Получил квалификацию инженера-механика.

С сентября 1991 по июль 1996 года — студент Одесского сельскохозяйственного института.

В ноябре — декабре 1996 года — ученик электромонтера по текущему ремонту линейных сооружений МТЗ, СТЗ, Р/Ф города Сокиряны Сокирянского районного узла электросвязи «Сокиряны райтелеком» Черновицкой области.

В феврале — мае 1997 года — стажер, консультант организационного отдела секретариата Сокирянской районной госадминистрации Черновицкой области.

С мая 1997 по май 1998 года — срочная служба в Вооруженных Силах Украины.

В мае — августе 1998 года — консультант по связям с советами Сокирянской районной госадминистрации Черновицкой области.

В августе 1998 — марте 2006 года — служба в Службе безопасности Украины (СБУ) на офицерских должностях.

В марте — августе 2006 года — начальник службы экономической безопасности ООО производственно-коммерческого общества «АРГО» Черновицкой области.

В августе 2006 — июне 2007 года — и. о. директора, директор Хотинского завода металлической упаковки ООО производственно-коммерческого общества «АРГО» Черновицкой области.

В августе 2007 — июне 2014 года — директор Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Промтехпроект» г. Черновцы Черновицкой области.

С июня 2014 по ноябрь 2019 года Боднар работал в Главном управлении Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях.

.

Примечания

Ссылки 
 
 Сергей Трофимов представил нового главу Черкасской ОГА Романа Боднаря president.gov.ua (4 ноября 2019)

Выпускники Одесского государственного аграрного университета
Персоналии:Черновицкая область
Сотрудники Службы безопасности Украины